Český Krumlov – città nella regione della Boemia Meridionale
Moravský Krumlov –  città nella regione della Moravia Meridionale